Gaviola ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Gaviola (1900–1989), argentinischer Physiker
 Julian Gaviola (* 1998), argentinischer Mittelstreckenläufer
 Karen Gaviola, US-amerikanische Regisseurin
 Mariano Gaviola y Garcés (1922–1998), philippinischer Geistlicher, Erzbischof von Lipa

Siehe auch:
 (2504) Gaviola, Asteroid